Talmage ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Talmage (Idaho)
 Talmage (Iowa)
 Talmage (Kalifornien)
 Talmage (Kansas)
 Talmage (Kentucky)
 Talmage (Nebraska)
 Talmage (Pennsylvania)
 Talmage (Utah)

in Kanada:
 Talmage (Saskatchewan)

Siehe auch: Talmadge, Tallmadge